Vilaflor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilaflor (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Vilaflor (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar